Cécile est un nom propre.

Prénom ou patronyme 
Cécile est un prénom d'origine latine : il dérive de Caecilius, le patronyme d'une illustre famille romaine au  Étymologiquement, Caecilius pourrait signifier « aveugle » (du nom d'une sainte Caecula, dérivé de son diminutif caeculus, « myope »), mais aussi, plus vraisemblablement, être issu d'un mot d'origine étrusque et de sens inconnu. 

Prénom répandu dans l'Antiquité, il décline par la suite avant de revenir en grâce à la Renaissance. En France, le prénom est en vogue à la fin du , sa popularité reste stable au milieu du . Il se répand dans les années 1970 et 1980 (peut-être grâce à la chanson Cécile, ma fille de Claude Nougaro, sortie en 1963) mais est en déclin depuis.

C'était un prénom épicène qui est devenu essentiellement féminin.

Cécile peut être aussi un patronyme.

Saintes et saint 
Par ordre chronologique du décès :
 Cécile de Grenade (), saint patron de Grenade, l'un des sept apôtres de l'Espagne ;
 Cécile de Rome (?-230), martyre à Rome, patronne des musiciens et sainte patronne de la cathédrale d'Albi particulièrement fêtée le 22 novembre;
 Cécile de Ferrare (?-1151), religieuse qui rejoignit les sœurs dominicaines de Ferrare ;
 Cécile de Bologne (?-1290), bienheureuse, moniale dominicaine au couvent de Saint-Sixte de Bologne.

Personnalités portant ce prénom

Pseudonyme 

 Cécile (1975-), dessinatrice française de bande-dessinée.

Personnages de fiction et œuvres d'art 
 Littérature
 Cécile ou la robe de noces est le titre d'un roman d'Alexandre Dumas publié en 1844.
 Cécile est un roman de Benjamin Constant, écrit vers 1809, publié en 1951.
 Cécile est le titre d'un roman de Theodor Fontane publié en 1887.
 Cécile est morte est un roman de Georges Simenon publié en 1942 (série des Maigret).
 Cécile de Volanges, personnage du roman Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos.
 Cécile est l’héroïne d'une série de romans pour la jeunesse écrite par Georges Bayard.
 Cécile est le titre d'une nouvelle fantastique de Francis Valéry, publiée en 1999 dans la revue Ténèbres, reprise dans le recueil de nouvelles Un rêve mandarine et autres mythes urbains (Editions Rivière Blanche) et ayant fait l'objet d'un livre-audio musical du même titre (Editions Le Bélial, collection CyberDreams, 2014).
 Cécile est le prénom du personnage principal de Bonjour Tristesse premier roman de Françoise Sagan.

 Chansons
 Cécile, ma fille est le titre d'une chanson de Claude Nougaro.
 Cecilia est le titre d'une chanson de Simon and Garfunkel, reprise en version française par Joe Dassin.
 Cécile est le titre d'une chanson de David Tétard (sur l'album « J'ai toujours rêvé d'être un groupe de rock »).
 Cécile est le titre d'une chanson interprétée par Julien Clerc sur l'album "Julien" sorti en 1973 (paroles : Maurice Vallet, musique Julien Clerc).

Toponymes 

 Rivière Cécile, un affluent de la rivière Wabano, coulant dans le canton de Lafitau, dans le territoire de La Tuque, en Haute-Mauricie, au Québec, au Canada.
 (297) Caecilia

Variantes 
On rencontre les variantes et dérivés féminins Cecilia, , Céciliane, Cécilie, Cecily, , Sissie et Sissy ainsi que les  prénoms , Célie,  et Sheila, ainsi que les formes masculines , Cécilien et Cecilio.

Variantes linguistiques 
 Allemand : Cäcilie
 Anglais : Cecilia ( au masculin)
 Arabe : phonétiquement سيسيل (Sisil)
 Basque : Xexili
 Breton : Aziliz
 Croate : Cecilija
 Danois : Cecilie
 Espagnol : Cecilia (Cecilio au masculin)
 Hongrois : Cecília 
 Italien : Cecilia
 Japonais : セシル
 Néerlandais : Cecile
 Norvégien : Cecilie
 Occitan : Cecília, Ceselha
 Poitevin-saintongeais : Cicile
 Polonais : Cecylia
 Portugais : Cecília
 Slovaque : Cecília
 Suédois : Cecilia
 Tchèque : Cecílie
 Turc : Seçil

Notes et références  

Cecile
Prénom français